Princezna Dorotea Marie Jindřiška Augusta Luisa Sasko-Kobursko-Gothajská (30. dubna 1881 – 21. ledna 1967) byla sasko-kobursko-gothajská princezna (německy: Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha) a sňatkem s vévodou Arnoštem Guntherem šlesvicko-holštýnskou vévodkyní (německy: Herzogin zu Schleswig-Holstein). Dorothea se narodila ve Vídni v Rakousku jako druhé dítě a jediná dcera prince Filipa Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho manželky Luisy Belgické.

Manželství a potomci 
Dorotea se v sedmnácti letech 2. srpna 1898 v Coburgu provdala za čtyřiatřicetiletého vévodu Arnošta Gunthera Šlesvicko-Holštýnského, pátého potomka a třetího syna Fridricha VIII. Šlesvicko-Holštýnského a jeho manželky Adléty z Hohenlohe-Langenburgu.

Dorothea a Arnošt Gunther spolu neměli žádné děti. V roce 1920 si adoptovali princeznu Marii Luisu (1908–1969) a prince Johana Jiřího Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského (1911–1941), děti prince Albrechta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky hraběnky Ortrud Ysenburg und Büdingen. Marie Luisa a Johan Jiří byli vnoučaty vévody Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského, staršího bratra dánského krále Kristiána IX.

Princezna Dorotea zemřela 21. ledna 1967 na zámku Taxis v Dischingenu v Bádensko-Württembersku v Německu.

Tituly a oslovení 
 30. dubna 1881 – 2. srpna 1898: Její Jasnost princezna Dorotea Sasko-Kobursko-Gothajská, vévodkyně saská
 2. srpna 1898 – 22. února 1921: Její Výsost vévodkyně šlesvicko-holštýnská
 22. února 1921 – 21. ledna 1967: Její Výsost šlesvicko-holštýnská vévodkyně vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-augustenburské princezny
Narození v roce 1881
Narození 30. dubna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1967
Úmrtí 21. ledna
Úmrtí v Bádensku-Württembersku
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny